Heshan kan syfta på:

Heshan, Hebi - stadsdistrikt i Henan-provinsen
Heshan, Laibin - härad i Guanxi-regionen
Heshan, Jiangmen - stadsdistrikt i Guangdong-provinsen
Heshan, Yiyang - stadsdistrikt i Hunan-provinsen

Heshan (socken i Kina)
Heshan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 21,97, long 112,13)
Heshan (häradshuvudort i Kina, Hunan Sheng, lat 28,58, long 112,35)
Heshan (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,64, long 120,36)
Roger Eriksson (översättare)

WP:Projekt Kina